Agua Zarca ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Mexiko:
 Agua Zarca (Chiapas)
 Agua Zarca (Chilapa de Álvarez) in Guerrero
 Agua Zarca (Coyuca de Benítez) in Guerrero
 Agua Zarca (Juchitán) in Guerrero
 Agua Zarca (México)
 Agua Zarca (Michoacán)
 Agua Zarca (Querétaro)
 Agua Zarca (Zacatecas)

in den Vereinigten Staaten:

 Agua Zarca (Ort), Ort in New Mexico
 Agua Zarca (Fluss), Fluss in New Mexico